Лики смерти:
 Лики смерти (Лица смерти) — американский мондо-фильм 1978 года.
 Лики смерти — американский мондо-фильм 1993 года.
 Лики смерти — американо-польская драма 2001 года.